Aéroport municipal de Columbus, Columbus Municipal Airport, peut faire référence aux aéroports de :
 Columbus (Indiana) ;
 Columbus (Nebraska) ;
 Columbus (Nouveau-Mexique).